Фарма () је ријалити такмичење телевизијске франшизе направљене од стране Стрикса у Шведској. Продата у више од 40 држава, Фарма је један од њихових најпознатијих формата, заједно са ријалитијима Сурвајвор, Бар и Фабрика славе. У неким државама ријалити је продуцирао Ендемол, у асоцијацији са Стриксом.

Види још 
 Фарма (Србија)

Референце

Спољашње везе 

Ријалити-телевизија